

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Meadow – città della Contea di Terry, Texas
 Meadow – città della Contea di Millard, Utah

Musica 
 Meadow – singolo degli Stone Temple Pilots del 2017

Pagine correlate 
Meadow Lake